The Broker – film del 1922 prodotto dalla Fox Film Corporation
 Il broker (The Broker) – romanzo di John Grisham del 2005